Caio Márcio Coriolano — general lendário da Roma Antiga que, segundo a tradição, teria vivido no século V a.C.
Coriolano (peça) — tragédia de 1608 do dramaturgo inglês William Shakespeare

Desambiguações de antropônimos